Бехельн () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Бад Эмс.  Население составляет 645 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 4,41 км². Официальный код  —  07 1 41 008.

Примечания 

Города Рейнланд-Пфальца